Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die AEGON Open Nottingham 2015 der Damen in Nottingham. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 6. bis 7. Juni 2015 stattfand; wobei sich vier Spielerinnen für den Hauptbewerb qualifizieren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Nottingham